Le Fils du désert, , western de Richard Boleslawski (1936), avec Chester Morris
 Le Fils du désert, western de John Ford (1948), avec John Wayne